Magus peut désigner

 Magus, nom du Mage en version originale, incarnation future d'Adam Warlock, personnage de fiction chez Marvel Comics.
 Magus, père de Warlock, personnage de fiction chez Marvel Comics.
 Magus un personnage du jeu vidéo Chrono Trigger.

Homonymie